De achtste etappe van de Ronde van Italië 2012 werd verreden op 13 mei en ging van Sulmona naar Lago Laceno. Het was een heuvelrit over een afstand van 229 kilometer.

Verloop 
Deze op een na langste etappe was er een zonder veel geschiedenis. Nadat vier vluchters de ganse tijd op kop hadden gereden, werden ze ingehaald op 17 km van de finish. Tomasz Marczyński, Julien Bérard, Andrey Amador en Miguel Minguez waren de vluchters van de dag. Ze liepen tot elf minuten uit, maar moesten na bijna 200 km vlucht buigen voor het jagende peloton. In de laatste slotklim waagde Domenico Pozzovivo zijn kans. Beñat Intxausti trachtte mee te gaan maar raakte niet meer bij de Italiaan die alleen over de meet kwam.

Rituitslag

Klassementen 

Etappe 08
Sport in Campanië
Avellino (provincie)